Дмитрий Сычёв: Сычёв, Дмитрий Алексеевич (род. 1975) — российский медик, ректор РМАПО, академик РАН.
 Сычёв, Дмитрий Викторович (1972—2010) — мэр Мелитополя.
 Сычёв, Дмитрий Евгеньевич (род. 1983) — российский футболист.